Por Pirates (piratas, em inglês) pode estar à procura de:

Pirates - time de beisebol estadunidense, de Pittsburgh.
Pirates - filme de Roman Polanski.
Pirates - filme pornográfico de 2005.

Desambiguação